Павліченко Катерина Володимирівна (нар.  року) — З 16 лютого 2023 року - заступник Міністра внутрішніх справ України Клименка Ігоря Володимировича. Ексзаступник Міністра внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича (з вересня 2019 року по 10 лютого 2023 року). Майор поліції. Засновниця та голова ГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів».

Життєпис 

Народилась у місті Київ.

Освіта 

1996—2006 — навчалась в середній загальноосвітній школі № 202 міста Києва.

Має дві вищі освіти (юридичну та економічну), які здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Кар'єра 
2009—2011 — працювала на посадах помічника юрисконсульта та юрисконсульта.

2012—2015 — працювала інспектором податкової та митної справи юридичного відділу в ДФС.

З 2015 року несе службу в поліції. Починала з посади старшого інспектора з особливих доручень, а з 2016 року по 2019 — заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

З вересня 2019 по 10 лютого 2023 року — заступник Міністра внутрішніх справ України.

З 16 лютого 2023 року - заступник Міністра внутрішніх справ України Клименка Ігоря Володимировича.

УАППО 

Засновниця та Голова правління громадської організації «Українська асоціація представниць правоохоронних органів».
Українська асоціація представниць правоохоронних органів (УАППО) — це громадська організація, яка об'єднує жінок та чоловіків із різних правоохоронних агенцій. Її ціль — впровадження гендерної рівності та надання рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків у правоохоронних органах.

За її ініціативи, як Голови Асоціації, запропоновано внести змінити, з урахуванням дотримання ґендерної рівності, в назву свята День захисника України, який відзначається щорічно 14 жовтня. Такі зміни були ініційовані з метою зробити українських жінок, які на рівні з чоловіками захищають Україну, більш видимими в суспільстві та визнати реальну роль і внесок жінок у розвиток України, як держави. Наразі відповідний законопроєкт № 2325 зареєстрований та знаходиться на розгляді Верховної Ради України.

В 2020 році УАППО стала афілійованим членом .

Інше 
З листопада 2019 року — входить до складу Комісії при Президентові України у питаннях помилування..

Цікаві факти 
Закінчила дитячу музичну школу № 24 міста Києва по класу бандури та фортепіано.

Особисте життя 
Катерина Павліченко не перебуває в шлюбі. Дітей у неї немає.

Література 
 Як МВС України протидіє домашньому насильству в умовах карантину  // 4 травня 2020
 Катерина Павліченко: як убезпечитися від домашнього насильства, Сніданок з 1+1 // 8 липня 2020

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Києва
Випускники Київського університету
Керівні працівники Національної поліції України
Майори поліції
Заступники Міністра внутрішніх справ України
Учасники боїв за Київ